Puren hat folgende Bedeutungen:

 Purén, ein Ort in Chile
 Puren Pharma, eine Firma in Zwickau

 Aisin Gioro Puren, Bruder von Aisin Gioro Puyi, des letzten Kaisers von China